Mountain Village kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Mountain Village (Alaska)
 Mountain Village (Colorado)